

Prénom 
Servet est un prénom d'origine turque et albanaise.

Patronyme 

 Claude Servet (1904-1944), un militant communiste et résistant français.
 Michel Servet (1511-1553), un médecin et théologien espagnol.

Autres 
Servet peut aussi désigner :
 , un journal ottoman ;
 (9629) Servet, un astéroïde de la ceinture principale ;

Voir aussi 
 , un hôpital espagnol